Unter dem Namen Dickson Prize werden zwei Auszeichnungen vergeben:

 Dickson Prize in Medicine der University of Pittsburgh
 Dickson Prize in Science der Carnegie Mellon University